Арте́м Влади́мирович Самсо́нов () — российский футболист, защитник московского «Торпедо». Мастер спорта России (2006).

Клубная карьера 
Воспитанник ФШМ «Торпедо». В 2005—2006 годах сыграл 19 матчей за дубль «Торпедо».

Профессиональную карьеру начал в 2007 году в Первом дивизионе в «Торпедо». В 2008 году играл за динамовские команды Брянска и Барнаула. Следующие два сезона провёл во втором дивизионе в составе «Торпедо-ЗИЛ» и, на правах аренды, в клубе «Металлург-Оскол». Сезоны 2011/12 и 2012/13 отыграл вновь в «Торпедо», 2013/14 — в «Сибири», начало сезона 2014/15 — в дзержинском «Химике». В 2015 году провёл 9 матчей за казахстанский «Иртыш». С сезона 2015/16 играл в первенстве ПФЛ в составе белгородского Энергомаша».

Карьера в сборной 
В составе юношеской сборной России (до 17 лет) в 2006 году стал чемпионом Европы, заслужив звание мастера спорта.

Статистика выступлений

Достижения 
 Сборная России (до 17 лет)
 Чемпион Европы (юноши до 17 лет): 2006

 «Металлург-Оскол»
 Бронзовый призёр Второго дивизиона (зона «Центр»): 2010

 «Энергомаш»
 Серебряный призёр ПФЛ (зона «Центр») (2): 2015/16, 2017/18

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель ПФЛ (зона «Центр»): 2018/19
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 2 трофея

Примечания

Ссылки 
 «Еще пару месяцев – и спился бы. Синька – зло». Капитан «Торпедо» победил зависимость и в 33 добрался до РПЛ

Футболисты России
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Торпедо-ЗИЛ»
Игроки ФК «Металлург-Оскол»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Энергомаш»
Мастера спорта России